Mulock est un toponyme pouvant désigner plusieurs lieux en Ontario:

Toponyme

, canton du district de Nipissing
, communauté rurale du district de Nipissing
, communauté rurale du comté de Grey

Voir aussi

Homonymie de toponyme